Il termine Providencia (Provvidenza in spagnolo) può riferirsi a:

Biologia 
 Providencia – batterio della famiglia Enterobacteriaceae

Geografia 
 Providencia, comune del Cile nella provincia di Santiago
 Providencia, comune della Colombia nel dipartimento di Nariño
 Providencia, comune della Colombia nel dipartimento dell'Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina
 Isola de Providencia, isola caraibica facente parte della Colombia